Márkus Imre (1872–1945) festő, grafikus
 Márkus Imre (1954) jogász, szakszervezeti vezető

Személynév-egyértelműsítő lapok